Kenneth Iverson ist der Name folgender Personen:

* Kenneth E. Iverson (1920–2004), kanadischer Mathematiker

Siehe auch:
 F. Kenneth Iverson (1925–2002), amerikanischer Manager